Tropsch ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Tropsch (1889–1935), deutscher Chemiker
 Rudolf Tropsch (1870–?), österreichischer Architekt
 Stjepan Tropsch (1871–1943), kroatischer Germanist und Politiker

Siehe auch:

 Fischer-Tropsch-Diesel
 Fischer-Tropsch-Kraftstoffe
 Fischer-Tropsch-Synthese